Atalaya – comune panamense
 Atalaya – comune peruviano
 Atalaya – comune spagnolo
 Atalaya – genere di piante della famiglia Sapindaceae